|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Tasjkent (officieel Tashkent Open) van 2007 vond plaats van 1 tot en met 7 oktober 2007 in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Het was de negende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Sun Tiantian was haar titel niet komen verdedigen.

De ongeplaatste Pauline Parmentier uit Frankrijk won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Wit-Russin Viktoryja Azarenka in twee sets. Parmentier wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Viktoryja Azarenka en Tatjana Poetsjek had de eerste zich niet voor het dubbelspeltoernooi ingeschreven. Poetsjek speelde samen met Anastasia Rodionova – dit team was het eerste reekshoofd, en bereikte de finale.

Het ongeplaatste Wit-Russische duo Katsjarina Dzehalevitsj en Anastasija Jakimava won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Tatjana Poetsjek en Anastasia Rodionova in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Jakimava had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Dzehalevitsj geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Tasjkent 2007
Tasjkent